Freystadt steht für:

 Freystadt, Stadt im Landkreis Neumarkt in Bayern
 Herzogtum Freystadt, Herzogtum in Schlesien
 Freystadt in Schlesien, deutscher Name der polnischen Stadt Kożuchów
 Freystadt in Westpreußen, deutscher Name der polnischen Stadt Kisielice
 Freystadt, historischer Name der polnischen Gemeinde Rakoniewice

Siehe auch:
 Freistadt (Begriffsklärung)
 Freistatt (Begriffsklärung)
 Freystadtl